Amadeus III. bezeichnet folgende Personen:
 Amadeus III. (Savoyen) (1092/1095–1148), Graf von Savoyen und Maurienne, Markgraf von Turin
 Amadeus III. (Genf) (ca. 1311–1367), Graf von Genf 
 Amadeus, 3. Herzog von Aosta (1898–1942), Herzog von Aosta, italienischer Offizier und Vizekönig von Italienisch-Ostafrika